Charles Whitman peut désigner :

 Charles Whitman (1941-1966), meurtrier célèbre ;
 Charles Otis Whitman (1842-1910), zoologiste américain.